Оскар Франк Леонхард Хаген (; , Висбаден — , Мадисон) — немецкий искусствовед, основатель Генделевского фестиваля в Гёттингене. Отец актёров Уты и Хольгера Хагенов.

Сын немца-музыканта и англичанки. Изучал историю искусства в Берлинском и Мюнхенском университетах, в 1914 г. защитил в Университете Галле докторскую диссертацию, в которой исследовался вопрос о неподлинности ранних произведений Корреджо (научный руководитель Вильгельм Ветцольдт). Одновременно брал уроки композиции и дирижирования у Энгельберта Хумпердинка и Карла Шурихта, в 1910—1912 гг. работал над оперой «Русалочка» (). В годы Первой мировой войны работал в Галле в музее, в 1918 г. габилитирован. В 1919—1924 гг. преподавал в Гёттингенском университете историю искусства, одновременно возглавлял университетский оркестр. Опубликовал книгу о Маттиасе Грюневальде (1919).

В 1920 году в Гёттингене осуществил после почти двухсотлетнего перерыва постановку оперы Георга Фридриха Генделя «Роделинда» (со своей женой Тирой Лейснер в заглавной партии), положив тем самым начало Генделевскому фестивалю. В дальнейшем под руководством Хагена были поставлены также «Отто и Теофано» (1921) и «Юлий Цезарь» (1922). Хаген видел оперы Генделя как инструмент исцеления и возрождения духовной жизни немецкого народа. Для своих постановок он переводил либретто на немецкий язык, подвергал оперы значительному сокращению и обновлению, сценография была выдержана в экспрессионистской манере — в задачу Хагена входило приблизить старинную музыку к современной аудитории. Работа Хагена значительно изменила городской (а в дальнейшем и общегерманский) культурный ландшафт, стала начальной точкой интенсивного культурного сотрудничества между городом и университетом.

В 1924 г. Хаген перебрался в США и в 1925 году стал основателем кафедры истории искусств в Висконсинском университете в Мадисоне, которую возглавлял на протяжении 23 лет. Опубликовал на английском языке учебное пособие «Эпохи в искусстве и их лидеры: обзор корней современного искусства» (; 1927), монографии «Образцы и принципы испанского искусства» (; 1936) и «Рождение американской традиции в искусстве» (; 1940); в Германии вышла книга Хагена о Хансе Бальдунге (; 1928). В 1936 г. Хаген отказался прибыть в Германию для того, чтобы удостоиться награды от Гёттингенского университета за вклад в германскую культуру.

В 1940-е гг. вернулся к занятиям музыкой, написал Concerto Grosso для оркестра (1944), «Лето в Висконсине» () для струнного квартета (1946, записан квартетом Pro Arte), хоровую сюиту Carducciana (1948, на стихи Джозуэ Кардуччи) и ряд других сочинений.

Примечания

Ссылки 
 Hagen, Oskar // Dictionary of Art Historians

Искусствоведы Германии
Искусствоведы США
Иммигрировавшие в США из Германии
Преподаватели Висконсинского университета в Мадисоне